, un acteur indien ;
 , un professeur américain ;
 Sanjiv Ahuja, directeur général d'Orange.